FID est un sigle et un acronyme qui peut désigner :
 Foire internationale du dessin ;
 Fachinformationsdienst für die Wissenschaft - Services spécialisés pour la recherche (Allemagne)
 Fire Isolation Damper (ou Clapet coupe-feu) ;
 FIDMarseille (où FID signifie Festival international du documentaire), un festival de cinéma ;
 Flame Ionization Detector (en français, Détecteur à Ionisation de Flamme) ;
 Free indirect discourse (en français, discours indirect libre) ;
 Federation for Internet Development, une association russe qui a notamment réservé le codet SU de la norme ISO 3166-1 ;
 Fosse Iliaque Droite.
 , en spectroscopie de résonance magnétique nucléaire.

FID est un code qui peut désigner :
 , dans l'État de New-York, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports